HMS Aboukir — название четырёх кораблей Королевского флота Великобритании. Дано в честь победы Нельсона при Абукире.

 HMS Aboukir — 74-пушечный корабль 3 ранга, бывший французский Aquilon, захваченный в битве при Абукире в 1798 году. Разобран в 1802 году.
 HMS Aboukir (1807) — 74-пушечный корабль 3 ранга. Спущен на воду в 1807 году. С 1824 года на рейдовой службе. Продан в 1838 году.
 HMS Aboukir (1848) — 90-пушечный корабль 2 ранга. Спущен на воду в 1848 году. В 1858 году оборудован паровой машиной и гребным винтом. Продан в 1877 году.
 HMS Aboukir (1900) — броненосный крейсер типа «Кресси». Спущен на воду в 1900 году. Потоплен германской подводной лодкой 22 сентября 1914 года вместе с двумя другими однотипными крейсерами.

Литература